GCZ steht als Abkürzung für:
 Gold Cross of Zimbabwe, eine Auszeichnung in Simbabwe
 Grasshopper Club Zürich, ein Schweizer Sport-Klub aus Zürich 
 Powiat Człuchowski in der Woiwodschaft Pommern (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung